Fele királyságom (1980) Fehér Klára meseregénye
 Fele királyságom (1990) magyar mesefilmsorozat Fehér Klára meseregénye alapján
 Fele királyságom vetélkedő műsor